Серге́й Барановский:
 Барановский, Сергей Викторович (род. 1974) — украинский футболист, нападающий.
 Барановский, Сергей Иванович (род. 1968) — советский и белорусский футболист, нападающий.